Tambour battant – film del 1933 diretto da André Beucler e Arthur Robison
Tambour battant – film del 1953 diretto da Georges Combret (1953)